Boy kan syfta på:

 Boy (adelsätt) – ätt adlad 1818
 Boy (musikalbum) – ett album av U2
 Boy (musikgrupp) – en tysk-schweizisk duo
 Boy (samlingsalbum) – ett album av Lena Philipsson
 Oh boy, oh boy, oh boy! – sång skriven av Lasse Dahlquist
 Houseboy – en pojke anställd som en slags betjänt